Az alábbi időszakokban közlekedtek 373-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
 373-as busz (2016–2018)megszűnt
 373-as busz (2009–2011)megszűnt